Joseph Jacquemoud (1802-1863), baron, magistrat et homme politique savoyard, sénateur de Savoie, député savoyard au Parlement de Turin puis sénateur du royaume de Sardaigne ;
 Antoine Jacquemoud (1806-1887), médecin, député savoyard au Parlement de Turin et poète ;
 Mathéo Jacquemoud (1990), skieur alpiniste et un guide de haute montagne français.